Trollkarlens lärling kan syfta på:

 Trollkarlens lärling – en dikt av Johann Wolfgang von Goethe.
 Trollkarlens lärling (Dukas) – en symfonisk dikt av Paul Dukas, efter Goethes förlaga
 Trollkarlens lärling (Fantasia) – en del i filmen Fantasia efter Dukas och Goethe
 Trollkarlens lärling (film, 1978) – en tjeckoslovakisk tecknad film av Karel Zeman
 Trollkarlens lärling (film, 2010) – en amerikansk film med motiv från Goethe

Se även
 Magikerns lärling